Novelli ist der Familienname folgender Personen:

 Amleto Novelli (1881–1924), italienischer Schauspieler
 Antonio Novelli (1599–1662), italienischer Barockbildhauer
 Ermete Novelli (1851–1919), italienischer Schauspieler und Bühnenautor
 Gastone Novelli (1925–1968), italienischer Maler
 Hervé Novelli (* 1949), französischer Politiker
 Luca Novelli (* 1947), italienischer Schriftsteller
 Mario Novelli (Anthony Freeman; 1940–2016), italienischer Schauspieler
 Novello Novelli (* 1930), italienischer Schauspieler
 Pietro Novelli (1603–1647), sizilianischer Maler und Freskomaler
 Pietro Antonio Novelli (1568–1625), sizilianischer Mosaizist und Maler
 Rosalia Novelli (* 1628), italienische Malerin des Barock auf Sizilien